Бакај има више значења:
 Бакај (Ајова)
 Бакај (Аризона)